Ediție a 40-a Cupei Mondiale de Scrimă s-a desfășurat din octombrie 2010 până la Campionatul Mondial de Scrimă din 2011 de la Catania în Italia.

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe 

Cupa Mondială de Scrimă
2010 în scrimă
2011 în scrimă